Höhscheider Bach ist der Name folgender Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen:

 Höhscheider Bach (Nacker Bach) in der Stadt Solingen
 Höhscheider Bach (Wersbach) in der Stadt Leichlingen, Rheinisch-Bergischer Kreis

Siehe auch:

 Naturschutzgebiet Höhscheider Bachtal